Bieg mężczyzn na dystansie 50 km stylem klasycznym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1964 w Innsbrucku został rozegrany 5 lutego. Wzięło w nim udział 41 zawodników z 14 państw. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został reprezentant Szwecji Sixten Jernberg.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964